

Регіон:
 Криворіжжя (Криворізька агломерація) — економічний регіон навколо Кривого Рогу

Села:
 Криворіжжя — Донецька область, Покровський район
 Криворіжжя — Миколаївська область, Миколаївський район

Селище:
 Криворіжжя — Луганська область, Алчевський район

Залізниця:
 «Криворіжжя» — нічний швидкий фірмовий пасажирський поїзд Придніпровської залізниці сполученням Кривий Ріг — Київ

Телерадіомовлення:
 «Криворіжжя» — криворізька регіональна державна телерадіокомпанія